Adam Stachowiak peut faire référence à :
 Adam Stachowiak (1986-), un footballeur polonais
 Adam Stachowiak (1989-), un coureur cycliste polonais